Condado de Texas es el nombre de dos condados en los Estados Unidos;

  Condado de Texas (Misuri).
  Condado de Texas (Oklahoma).